Silk est un mot anglais qui signifie « soie ». Il peut faire référence à :

Patronyme 

 Joseph Silk, cosmologiste anglais
 Alexandra Silk, actrice américaine
 Anna Silk, actrice canadienne
 George Silk, photographe américain
 Mitchell Silk (1961-), avocat américain, secrétaire adjoint pour les affaires internationales au Département du Trésor des États-Unis

Pseudonyme 

 Garnett Silk (Garnett Damion Smith, 1966-1994), chanteur jamaïcain de reggae ;
 , groupe américain de R&B.

Personnage de fiction 
 Silk où Kheldar, personnage du cycle de romans de fantasy La Belgariade et la Mallorée de l'écrivain américain David Eddings.
 Silk (comics) est l'alias de Cindy Moon, une super-héroïne de l'univers Marvel, crée par Dan Slott et Humberto Ramos.

Informatique 
 SILK, format de compression audio
 , navigateur internet développé par Amazon pour le Kindle Fire

Divers 
 Silk, série télévisée britannique de la BBC diffusée à partir de 2011.
 Silk, film de Su Chao-Bin () sorti en 2006.
 Silk, titre original du film Soie de François Girard sorti en 2007.

Homonymie de titre
Patronyme anglais